Chiesa della Beata Vergine del Rimedio a Cagliari
 Chiesa della Beata Vergine del Rimedio a Nule

Pagine correlate
 Chiesa della Madonna del Rimedio
 Chiesa di Santa Maria del Rimedio
 Chiesa di Nostra Signora del Rimedio (disambigua)